Charles Errard – pittore, architetto e incisore francese
 François Errard – tennista francese
 Jean Errard – architetto, matematico e ingegnere militare francese